Tofta – miejscowość (tätort) w Szwecji, w regionie administracyjnym (län) Gotland
 Tofta – miejscowość (tätort) w Szwecji, w regionie administracyjnym (län) Halland